Periodo napoleónico puede designar a:

El periodo histórico contemporáneo a Napoleón Bonaparte, especialmente:
En Francia:
El Consulado (Francia) (1799-1804)
El Primer Imperio Francés (1804-1815)
En España:
La Guerra de la Independencia Española
En el resto de Europa:
Las Guerras Napoleónicas